НСО:

 Народные силы обороны — военное крыло Рабочей партии Курдистана.
 Народные силы обороны Уганды — вооружённые силы Уганды.
 Национальные силы обороны — сирийское проправительственное ополчение.
 Национал-социалистическое общество
 Неполное среднее образование
 Неравновесный статистический оператор — выражение в операторной форме, описывающее необратимые процессы.
 
 Новосибирская область

См. также 
 Нсо — этническая группа в Камеруне.